Benna peut désigner :
Benna, une commune du département du Bissiga au Burkina Faso ;
Benna, une commune d'Italie ;
Massif de Benna, une chaine de montagne en Guinée.

Homonymie de toponyme